Чемпіонат Угорщини з футболу 1948—1949 — 46-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

1. Після закінчення сезону клуб Ференцварош змінив назву на ЕДОС.
2. Після закінчення сезону клуб МТК змінив назву на Будапешт Текстилеш.
3. Після закінчення сезону клуб Кішпешт змінив назву на Будапешт Гонвед.
4. Після закінчення сезону клуб Уйпешт змінив назву на Будапешт Дожа.
5. Після закінчення сезону клуб МАТЕОС змінив назву на Будапешт Тегерфувар.
6. Після закінчення сезону клуб Сентлерінці злився із клубом Будапешт Пошташ.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1948-49
Угорщина
Угорщина
1948 в угорському спорті
1949 в угорському спорті